

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Czarnówka – część wsi Białka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Czarnówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna 
 Czarnówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy

Zobacz też 
 Czarnowo